Piccinini, cognome italiano 

 Alberto Piccinini – calciatore e allenatore di calcio italiano, padre di Sandro
 Alessandro Piccinini –  compositore e liutista italiano
 Amelia Piccinini – atleta italiana
 Andrea Bearzi Piccinini – giocatore di calcio a 5 e allenatore di calcio a 5 italiano
 Antonio Piccinini – politico e sindacalista italiano
 Arnaldo Piccinini – imprenditore e banchiere italiano
 Daniele Piccinini – patriota italiano
 Francesca Piccinini – pallavolista italiana
 Gaetano Piccinini – presbitero italiano
 Gastone Piccinini – partigiano italiano
 Gino Piccinini – calciatore italiano
 Marco Piccinini – dirigente d'azienda italiano naturalizzato monegasco
 Ottavio Piccinini – allenatore di calcio italiano
 Patrizia Piccinini – attrice italiana
 Sandro Piccinini – giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano
 Ugo Piccinini – militare italiano